Три товарища:

 «Три товарища» — роман Эриха Марии Ремарка.
 «Три товарища» — советский комедийный фильм 1935 года.
 «Три товарища» — американская экранизация романа Ремарка 1938 года.
 «Три товарища» — российско-нидерландский документальный фильм 2006 года.
 «Три товарища» — российский мелодраматический фильм 2012 года.